Trond Olsen é um atacante da Noruega que nasceu em 5 de fevereiro de 1984 em Tromsø.

Clubes 
 2001-2005 : FK Bodø/Glimt 
 2006 : Lillestrøm SK 
 2006-2008 : FK Bodø/Glimt 
 2009-: Rosenborg Ballklub  

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do FK Bodø/Glimt
Futebolistas do Rosenborg Ballklub